Ochi pentru ochi (ebraică:עין תּחת עין ayin tahat ayin), cunoscută și ca legea talionului, este o poruncă scrisă în Tora.

„… așa trebuie să dai tu viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, rană pentru rană, arsură pentru arsură...”
Aceasta nu înseamnă că trebuie să plătești celui care ți-a făcut un rău cu aceași monedă, ci că  trebuie sa te despagubească cu o sumă în valoarea pagubei cauzate (în unele cazuri chiar cu dublul sau triplul valorii).

Ulterior a apărut forma talio (cuvânt în limba latină însemnând "plată") pentru a reduce răzbunările sângeroase din Orient, fiind prevăzută o despăgubire, corespunzător pagubei.

Tora
Coran
Pedepse